La Coppa Radivoj Korać 2003 è la 1ª Coppa di Serbia e Montenegro di pallacanestro maschile.

Squadre
Le squadre qualificate sono le prime sei classificate al termine del girone di andata della YUBA liga 2002-2003, più le due squadre finaliste della Coppa di Serbia e Coppa di Montenegro del secondo livello. 

Budućnost
Crvena zvezda
FMP Železnik
Lovćen Cetinje
Hemofarm
Partizan Mobtel

Ergonom Niš (vincitore Coppa di Serbia)
Rudar Pljevlja (vincitore Coppa di Montenegro)

Tabellone

Finale

Voci correlate 
YUBA liga 2002-2003

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 2003
Coppa di Serbia di pallacanestro maschile